Herre (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Bamble, provincie Telemark
Herré (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Landes (regio Aquitanië)